Madonna se lahko nanaša na:
 pop pevko z umetniškim (skrajšanim) imenom Madonna
 umetniško upodobitev Marije, Jezusove matere (it. Madonna)